Пашек (, ) — фамилия:
 
 Пашек, Тамира (род. 1990) — австрийская теннисистка.
 Пашек, Франк (1956) — немецкий прыгун в длину.